Отто Надольський (пол. Otto Nadolski; 18 листопада 1880 — 4 грудня 1941, Львів) — інженер-гідротехнік, ректор Львівської політехніки .
 Надольський Йосип Емілович  — український вчений.